Vlagyimir Nyikolajevics Novikov (1907–2000) szovjet politikus, pártfunkcionárius
 Vlagyimir Dmitrijevics Novikov (1937–1980) olimpiai ezüstérmes szovjet vízilabdázó
 Vlagyimir Anatoljevics Novikov (1970) olimpiai bajnok szovjet tornász